Ellia est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1960), chanteuse et actrice américaine
Ellia Green (née en 1993), joueur de rugby australienne
 (née en 1998), patineuse de vitesse britannique

Voir aussi

Homonymie de prénom